

Финал Кубка Украины по футболу 2013 — финальный матч двадцатого второго розыгрыша Кубка Украины по футболу, который состоялся 22 мая 2013 года на стадионе «Металлист» в Харькове. В матче встретились донецкий «Шахтёр» и одесский «Черноморец». Победу одержали «горняки» со счётом 3:0, заработав, таким образом, девятый, в своей истории, и третий подряд Кубок Украины. Голы за «Шахтёр» забивали Фернандиньо (41-я минута), Алекс Тейшейра (53-я минута) и Тайсон (73-я минута)

История взаимоотношений 
На момент проведения матча, в розыгрышах Кубка Украины команды между собой встречались шесть раз: по две игры в полуфиналах Кубка Украины 1994/1995, 2003/2004 и 2007/2008. В пяти матчах победу одержал «Шахтёр» и только в одном — «Черноморец». Разница мячей — 8:3 в пользу «Шахтёра». Всего в очных поединках отличались трое игроков «Черноморца» и восемь игроков «Шахтёра» (на момент матча, из футболистов забивавших в этих поединках, в составе команд оставались только игроки Шахтёра Дарио Срна и Луис Адриано)

Самые популярные «кубковые» счёты в матчах этих команд — 1:0 (три победы «Шахтёра») и 2:1 (одна победа «Шахтёра», одна — «Черноморца»). Пять игр заканчивались с минимальным преимуществом одной из команд (4 раза — «Шахтёр», 1 — «Черноморца»), одна игра закончилась с разницей в три мяча (победил «Шахтёр»).

«Черноморец» до этого дважды выходил в финал Кубка Украины (в 1992 и 1994) и оба раза победил. «Шахтёр» ранее 12 раз становился финалистом Кубка, победил 8 раз.

Путь к финалу 

Оба клуба начали выступления с 1/16 финала, как участники Высшей Лиги чемпионата Украины

Отчёт о матче

Статистика

См. также 
 Суперкубок Украины по футболу 2013

Ссылки 
 Протокол матча на официальном сайте Украинской Премьер-Лиги
 Протокол матча на сайте донецкого «Шахтёра»

Футбол на Украине в сезоне 2012/2013
2013
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Черноморец» Одесса
Спортивные соревнования в Харькове
События 22 мая
Май 2013 года
2010-е годы в Харьковской области